Grande (tijdschrift), een voormalig tijdschrift in België en Nederland
 Grande (digitaal platform), een digitaal reisplatform
 Grande (plaats), een plaats in Duitsland
 Grande (titel), een adellijke titel
 Grande van Spanje, een Spaanse adellijke titel

Daarnaast kan het ook verwijzen naar:
 Grande-Synthe, gemeente in Frankrijk
 Campina Grande (gemeente), stad in Brazilië
 Canal Grande, doorverwijspagina
 Cappelle-la-Grande, gemeente in Frankrijk
 Flémalle-Grande, plaats in België
 Ilha Grande (Rio de Janeiro), eiland in Brazilië
 Marinha Grande, stad in Portugal
 Río Grande, rivier in Midden- en Noord-Amerika
 Rio Grande do Norte, deelstaat in het noordoosten van Brazilië
 Rio Grande do Sul, deelstaat in het zuiden van Brazilië
 Grande (Kaapverdië), een eiland van Kaapverdië